

Futebolistas 
Sandro Alexandre Forner
Sandro da Silva Mendonça
Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro
Sandro Barbosa
Sandro Miguel Laranjeira Mendes

Desambiguações de antropônimos